Adrien Michaut (1797-1873), homme politique français ;
 Auguste-François Michaut (1786-1879), graveur des monnaies de France et des Pays-Bas, médailleur et sculpteur français ;
 Gustave Michaut (1870-1946), romaniste, grammairien, latiniste et chercheur en littérature français ;
 Hector Michaut (1874-1923), ébéniste et sculpteur français ;
 Henri Michaut (1857-1933), homme politique français ;
  (1946-), haut-commissaire de la République en Polynésie française, par intérim ;
 Laureline Michaut (née en 1982), illustratrice et dessinatrice de bande dessinée française ;
 Paul Michaut (1827-1895), industriel et homme politique français ;
 Victor Michaut (1909-1974), homme politique français.

Patronyme français